Schouppe oder Schouppé ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Schouppé (1915–2004), Geologe und Paläontologe; Nestor der deutschen Korallenforschung
 Etienne Schouppe (* 1942), belgischer Politiker der Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V)